Stanisław Sołtys – prawdziwe nazwisko świętego Stanisława Kazimierczyka
 Stanisław Sołtys – cichociemny.